16 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1921)
  16 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)